Louis Bergeron ist der Name folgender Personen:

* Louis Bergeron (Schriftsteller) (1811–1890), französischer Journalist und Dramatiker
* Louis Bergeron (Ziviltechniker) (1876–1948), französischer Ingenieur (Bergeron-Verfahren)
 Louis Bergeron (Historiker) (1929–2014), französischer Historiker